XAO steht für:
 Xanthinoxidase, Metalloenzym
 XinJiang Astronomical Observatory, deutsch Astronomisches Observatorium Xinjiang, astronomische Forschungseinrichtung der Chinesischen Akademie der Wissenschaften

xao steht für:
 Khao (ISO-639-3-Code), Varietät von Kháng (Sprache), austroasiatische Sprache der Kháng in Vietnam

Abkürzung